Sabella
Sabella pavonina
Sabella spallanzanii

Persone 
Alejandro Sabella, calciatore ed allenatore di calcio argentino.
Alfonso Sabella, magistrato italiano.
Ernie Sabella, attore e doppiatore statunitense.
Marzia Sabella, magistrato italiano.
Ramon Sabella, uno dei sedici uruguaiani sopravvissuti al disastro aereo delle Ande.
Salvatore Sabella, criminale italiano.